Йорг Баберовски (, род. 24 марта 1961, Радольфцелль, Констанц, Баден-Вюртемберг, ФРГ) — немецкий историк Восточной Европы, специалист по истории сталинизма. Профессор восточноевропейской истории в Берлинском университете имени Гумбольдта.

Биография 
В 1982 году окончил гимназию в Гольцминден. С 1982 по 1988 год изучал в Геттингенском университете историю и философию. В 1988 году получил степень магистра с работой о политической юстиции в последние годы Российской империи.

Впоследствии Баберовски работал на должности научного сотрудника в семинаре Восточноевропейской истории Франкфуртского университета. Здесь зимой 1993 года он защитил докторскую диссертацию на тему «Автократия и юстиция». С весны 1993 года работает в Тюбингенском университете в Институте восточноевропейской истории, где в июне 2000 года защитил габилитационную диссертацию «В поисках однозначности» о сталинизме на Кавказе («Auf der Suche nach Eindeutigkeit»). На основе этой диссертации опубликовал книгу «Враг везде. Сталинизм на Кавказе» («Der Feind ist überall. Stalinismus im Kaukasus»). В качестве исследователя работал с документами хранящимися в архивах Азербайджана, Финляндии и России.

В апреле 2001 года Баберовски получил временное место профессора восточноевропейской истории Лейпцигского университета. С октября 2002 года он профессор кафедры восточноевропейской истории Института исторических исследований при Гумбольдтском университете Берлина, с 2004 года до февраля 2006 года параллельно был директором этого института.

Научные труды 
 Autokratie und Justiz. Zum Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Rückständigkeit im ausgehenden Zarenreich 1864—1914, Frankfurt/M. (Klostermann) 1996. — ISBN 3-465-02832-5.
 
 
 Der Sinn der Geschichte. Geschichtstheorien von bis Hegel Foucault, München (Beck) 2005. — ISBN 3-406-52793-0. (Теории исторических исследований от Гегеля до Фуко).
 Jörg Baberowski und Anselm Doering-Manteuffel. Ordnung durch Terror. Bonn (Dietz)2006, ISBN 3-8012-0368-9. (Порядок через террор).
 Zivilisation der Gewalt. Die kulturellen Ursprünge des Stalinismus. Humboldt-Universität zu Berlin: Antrittsvorlesung am 10. Juli 2003 — вступительная лекция в Гумбольдском университете «Цивилизация насилия. Культурные истоки сталинизма»

Критика 
Бенно Эннкер, преподающий историю Восточной Европы в Тюбингене и Санкт-Галлене, раскритиковал книгу Баберовски «Выжженная земля» за её «неявное оправдание Вермахта» во Второй мировой войне и особенно во время боевых действий против Советского Союза. Историк Кристоф Дикман из Института Фрица Бауэра, занимающегося историей и влиянием Холокоста, обвинил Баберовски в неспособности признать «общее состояние исследований, которое доказывает далеко идущий консенсус между немецким руководством и высшими эшелонами Германии. Вермахт, до нападения на Советский Союз, за несколько месяцев умертвил от голода многие миллионы советских граждан». По мнению немецкого политического деятеля Кристофа Вандрайера, «Йорг Баберовски не является настоящим академическим учёным; он — правый идеолог. Он выступает за чисто субъективный или идеологический подход к истории. Главным образом это связано с изложением того, что он называет „новыми перспективами“ в отношении событий. Его аргументация основывается на иррационалистических позициях Мишеля Фуко, Мартина Хайдеггера и Ханса-Георга Гадамера, и доводит их взгляды до крайности».

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница кафедры Восточноевропейской истории Гумбольдтского университета
 Официальная страница Института исторических наук /Institut für Geschichtswissenschaften (IfG)/ при Гумбольдтском университете
 Рецензия на книгу Йорга Баберовски Красный террор: история сталинизма  // Украинский исторический журнал. № 4, 2008, с. 214—219.

Историки Германии
Специалисты по истории России
Исследователи тоталитаризма